BDF 
 kratica za Baranjski demokratski forum;
 oznaka aerodroma Bradford  (Illinois, SAD);
 kratica za Bitmap Distribution format (format fontova);
 kratica za Black Development Foundation;

Kratice